Kobylecki Potok – potok, dopływ Leksandrówki
 Kobylecki Potok – potok, dopływ Stradomki